La nazionale di pallavolo femminile della Nuova Zelanda è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Nuova Zelanda ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Nuova Zelanda.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Voci correlate
 Nazionale di pallavolo maschile della Nuova Zelanda

 
Pallavolo